Pansarsimpor (Agonidae) är en familj av fiskar. Pansarsimpor ingår i ordningen kindpansrade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Agonidae 47 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar